Татјана Георгијева Кацова (Сјединеније, 17. јул 1978) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Страст}- (2004)
 -{Татяна}- (2005)

Видеографија

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1978.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи